Gomphocerinae — підродина прямокрилих комах родини Саранові (Acrididae)

Класифікація 
Підродина об'єднує 19 триб:
 Acrolophitini
 Amblytropidiini Brunner von Wattenwyl, 1893
 Arcypterini Bolivar, 1914
 Aulocarini
 Chorthippini Harz, 1975
 Chrysochraontini Brunner von Wattenwyl, 1893
 Cibolacrini
 Compsacrini
 Dnopherulaini
 Dociostaurini
 Eritettigini
 Gomphocerini Fieber, 1853
 Melanotettigini
 Mermiriini Brunner von Wattenwyl, 1893
 Ochrilidini (Brunner von Wattenwyl, 1893)
 Orinhippini Yin, X.-C., Hsia et al., 2003
 Orphulellini Otte, 1979
 Paropomalini
 Scyllinini Brunner von Wattenwyl, 1893
 Stenobothrini Harz, 1975

Примітки

Джерела 
 Gomphocerinae , BugGuide

Саранові
Підродини комах